Djupevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupevatten (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (7,37 ha)
Djupevatten (Tanums socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (7,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn